In 2006 werd de derde editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 6 augustus tot 10 december. Grêmio werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase

Kampioen

Externe link
  RSSSF

Copa FGF
FGF Copa